Лу́ций Муна́ций Планк () — имя нескольких римских политиков:
 Луций Мунаций Планк — консул 42 года до н. э.;
 Луций Мунаций Планк — ординарный консул 13 года, сын предыдущего.